Pour la spécialiste de la littérature anglaise, voir Claudia L. Johnson
 Pour Claudia Alta Taylor Johnson, épouse du  des États-Unis, voir Lady Bird Johnson